Jay (Flórida)
Jay (Oklahoma)
John Jay

Desambiguação
Desambiguações de topônimos